Tuškani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 228 stanovnika te 65 obiteljskih kućanstava.

Sport 
U naselju je 80-ih godina 20. stoljeća postojao nogometni klub NK Tuškani

Izvori 

Naselja u Karlovačkoj županiji